San Diego peut désigner :

 Diego d'Alcalá, dit "saint Diego" (soit "San Diego" en espagnol), moine franciscain espagnol du XVe siècle reconnu saint par l'église catholique.

Toponyme

Colombie
 San Diego, ville dans le département de Cesar

États-Unis 
 San Diego, ville de Californie ;
 San Diego, ville du Texas ;
 Comté de San Diego, comté de Californie ;
 San Diego, rivière dans le Comté de San Diego.

Salvador 
 San Diego, un volcan du Salvador.

Venezuela 
 San Diego : l'une des 14 municipalités de l'État de Carabobo ;
 San Diego : ville et chef-lieu de la municipalité de San Diego dans l'État de Carabobo ;
 San Diego : l'unique paroisse civile de la municipalité de San Diego dans l'État de Carabobo ;
 San Diego :  une localité de la paroisse civile de Curimagua de la municipalité de Petit dans l'État de Falcón ;
 San Diego de Cabrutica : l'une des six divisions territoriales et statistiques dont l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de José Gregorio Monagas dans l'État d'Anzoátegui ;
 San Diego de Cabrutica : capitale de la paroisse civile de San Diego de Cabrutica de la municipalité de José Gregorio Monagas dans l'État d'Anzoátegui.

Autres 
 San Diego, un galion espagnol qui fit naufrage en 1600,
 (3043) San Diego, astéroïde.